Альмер — фамилия.

Известные носители:
 Альмер, Кристиан (1826—1898) — швейцарский горный проводник, альпинист.
 Альмер, Роберт (род. 1984) — австрийский футболист, вратарь.